Лефе́вр — распространённая французская фамилия, означает «кузнец» (определённый артикль + устар. fèvre < ). Произношению соответствует написание Lefèvre, однако в раннее Новое время распространилось искусственное «этимологическое» написание Lefebvre с немым b, «пришедшим» из латинского faber. В настоящее время сосуществуют оба написания, кроме того, оба они могут писаться в два слова (Le Fèvre, Le Febvre). Существует также фамилия Февр, имеющая то же значение, но не содержащая определённого артикля.

Написание Lefebvre, из-за двусмысленности в XVII—XVIII вв. буквы v (которая могла замещать также букву u), привело к возникновению новой фамилии с другим произношением — Lefébure или Le Fébure (Лефебюр). Вероятно, к вариантам написания следует отнести и бельгийскую фамилию Lefevere.

Известные носители 
 Жан Лефевр сеньор де Сен-Реми (1395—1468) — бургундский хронист и герольдмейстер.
 Лефевр, Александр (1798—1867) — французский энтомолог.
 
 Лефевр, Анри (1901—1991) — французский философ и социолог.
 Лефевр, Анри (1905—1970) — французский борец-вольник, бронзовый призёр Олимпийских игр 1928 года.
 Лефевр, Антуан (род. 1966) — французский политик, сенатор от департамента Эна, мэр города Лан.
 Лефевр, Ашиль Дезире (1798—1864) — французский гравер.
  (род. 1944) — директор балета Парижской оперы в 1995—2014 годах.
 Лефевр, Вандриль (род. 1989) — канадский футболист французского происхождения, центральный защитник.
 Лефевр, Владимир Александрович (1936—2020) — российский и американский психолог и математик.
 
 Лефевр, Жак (род. 1928) — французский фехтовальщик-саблист, призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира.
 Лефевр, Жан (1919—2004) — французский комедийный актёр.
 Лефевр, Жан Ксавье (1763—1829) — французский кларнетист.
 Лефевр, Жермен — настоящее имя манекенщицы и актрисы Капучине (1928—1990).
 Лефевр, Жозеф-Шарль (1892—1973) — французский кардинал.
 Лефевр, Жорж (1874—1959) — французский историк.
 Лефевр, Жюль Жозеф (1836—1911) — французский живописец.
 Лефевр, Камиль (1853—1933) — французский скульптор и график.
 Лефевр, Катрин (род. 1959) — французская кёрлингистка.
 Лефевр, Клер — канадский лингвист.
 Лефевр, Клод (1637—1675) — французский художник.
 Лефевр, Лис (1980—2018) — бельгийская певица, исполнительница кабаре, комедиантка, журналистка и радиоведущая.
 Лефевр, Мариус (1875—1958) — датский гимнаст, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1912 года.
 
 Лефевр, Николя (1615—1669) — французский химик и алхимик.
 
 Лефевр, Рашель (род. 1979) — канадская киноактриса.
 Лефевр, Рене (1898—1991) — французский киноактер.
 Лефевр, Робер (1755—1830) — французский художник.
 Лефевр, Себастьен (род. 1981) — франко-канадский музыкант.
 Лефевр, Сильвен (род. 1967) — канадский хоккеист.
 Лефевр, Софи (род. 1981) — французская теннисистка.
 Лефевр, Таннеги (1615—1672) — французский филолог.
 Лефевр, Теодор (1914—1973) — премьер-министр Бельгии в 1961—1965 годах.
 Лефевр, Франсуа Жозеф (1755—1820) — маршал Франции.
 Лефевр, Франсуа-Шарлемань (1775—1839) — французский композитор, библиотекарь парижской Оперы.
 Лефевр, Фредерик (1889—1949) — французский романист, эссеист и литературный критик.
  (1871—1943) — американский журналист.
 Лефевр, Юбер (1878—1937) — французский регбист.
 Жак Лефевр из Этапля (ок. 1450— 1536) — французский гуманист, теолог, философ, теоретик музыки, математик, преподаватель.